Flavius Dalmatius, Romeins censor
 Dalmatius (caesar), Romeins onderkeizer, zoon van Flavius Dalmatius
 Dalmatius (bisschop), bisschop van Santiago de Compostella van 1094 tot 1096